L'Open d'Égypte de squash 1997 ou Egyptian Squash Open 1997 est l'édition 1997 de l'Open d'Égypte de squash qui se déroule à Alexandrie du 12 au 17 octobre 1997. 

Le tournoi est au format Super Series Gold avec  dont huit joueurs qualifiés.

Têtes de série

Tableau principal

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open d'Égypte de squash

Liens externes 

1997
Sport en Égypte en 1997
Sport en octobre 1997
Squash en 1997
Compétition de squash à Alexandrie